Румен Руменов може да се отнася за:

 Румен Руменов (футболист, р.1975)
 Румен Руменов Горанов (р. 1984) – български футболист
 Румен Руменов (футболист, р.1993)